Heracleum orsinii är en flockblommig växtart som beskrevs av Giovanni Gussone. Heracleum orsinii ingår i släktet lokor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Lokor
orsinii